Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Zeichentrickserie Steven Universe, sortiert nach der offiziellen Reihenfolge.

Übersicht

Pilot

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 2 Kurzfolgen

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 4 Kurzfolgen

Staffel 5

Steven Universe: Der Film

Steven Universe Future

Siehe auch 
 Steven Universe: Der Film
 Steven Universe Future

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste